Działyń (gromada w powiecie golubsko-dobrzyńskim) (lipnowski/golubsko-dobrzyński)
 Działyń (gromada w powiecie parczewskim) (radzyński/parczewski)